Governo Sánchez può riferirsi a due diversi governi della storia del Regno di Spagna:
Governo Sánchez I, in carica dal 2 giugno 2018 al 9 gennaio 2020
Governo Sánchez II, in carica dal 9 gennaio 2020